Aballay puede hacer referencia a:
Aballay (apellido), apellido argentino de origen diaguita.
Aballay (cuento), cuento corto de Antonio Di Benedetto, publicado por primera vez en 1978.
Aballay (película), película argentina de 2010, basada en el cuento de Di Benedetto.